Архиепископ Алекси́й (в миру Руфин Иванович Ржаницын; ок. 1812, село Архангельское (или деревня Кубеница), Кадниковский уезд, Вологодская губерния — , ) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский, российский богослов и проповедник, магистр Московской духовной академии, с 1847 по 1853 год — её ректор.

Биография 
Родился в семье протоиерея.

Окончил Кадниковское духовное училище, в 1834 году закончил Вологодскую духовную семинарию, учился в Московской духовной академии. Будучи студентом, 12 ноября 1837 года пострижен в монашество Филаретом (Дроздовым) с именем Алексий, 13 ноября 1837 года рукоположен во иеродиакона, 29 июня 1838 года во иеромонаха.

По окончании Московской духовной академии со степенью кандидата богословия 22 августа 1838 года, был определён инспектором Московской духовной семинарии и преподавателем философии. С августа 1841 года он определён профессором Священного писания, церковной истории, археологии и канонического права в высшем отделении семинарии.

С конца декабря 1842 года — ректор Московской духовной семинарии с занятием класса богословских наук и с возведением 14 февраля 1843 года в сан архимандрита, настоятеля Заиконоспасского московского монастыря, в котором находилась в те годы семинария.

С февраля 1847 года — ректор Московской духовной академии и профессор богословских наук.

25 августа 1853 года наречён и 20 сентября 1853 года хиротонисан во епископа Дмитровского, викария Московской епархии, с управлением Саввино-Сторожевским монастырем.

С 1857 по 1860 годы — епископ Тульский и Белёвский.

С 29 августа 1860 года — епископ Таврический.

28 ноября 1867 года перемещён на Рязанскую и Зарайскую кафедру с возведением в сан архиепископа. По его инициативе состоялась реставрация и переустройство кафедрального собора Рождества Христова. Внутреннее украшение храма выполнил художник церковной живописи Н. В. Шумов.

С 9 сентября 1876 года — архиепископ Тверской и Кашинский.

Скончался 9 июня 1877 года от паралича, в Твери в своём рабочем кабинете. Отпевание совершил еп. Ладожский Ермоген (Добронравин). Погребён 13 июня того же года в склепе под соборным храмом в Тверском Загородном Трёхсвятском монастыре, усыпальнице многих тверских архиереев.

Сочинения 
 О лице Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. М., 1847;
 Ветхозаветное учение о таинстве Пресвятой Троицы // ПрТСО. 1848. Ч. 8. С. 192—251;
 О таинстве Креста Христова // Там же. 1848. Ч. 7. С. 151—220;
 О Преблагословенной Деве — Матери Господа нашего Иисуса Христа. М., 1848;
 Об ангелах-хранителях. М., 1849.
 Речь, произнесенная в Московской Святейшего Синода конторе бывшим Ректором Московской Академии, Московского ставропигиального Заиконоспасского монастыря Архимандритом Алексием, по наречении его во Епископа Дмитровского, Викария Московской Митрополии, сентября 18 дня, 1853 года // Прибавления к Творениям св. Отцов, 3 № 12 (1853) 4

Примечания

Источники 
 
 Алексий (Ржаницын) в «Православной энциклопедии»

Ссылки 
 Рязанские Святители и Святые, 1193—2007 гг.
 Алексий (Ржаницын), архиепископ Тверской и Кашинский на сайте Богослов.ру

Епископы Русской православной церкви
Выпускники Вологодской духовной семинарии
Ректоры Московской духовной академии